Le terme Stift peut désigner
 Stift (Institution), l'ensemble des entités du Saint-Empire romain germanique qui sont issues de donations diverses.
 Stift (Strasbourg), un bâtiment du  situé à Strasbourg au 1b, quai Saint Thomas, qui héberge aujourd'hui un foyer et un restaurant universitaire protestants.